Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) — высшее учебное заведение в Москве, которое традиционно специализировалось на подготовке специалистов для лёгкой и текстильной промышленности.

История создания 

Учебное заведение исторически специализируется на выпуске специалистов в области лёгкой промышленности.

Начало учебному заведению положило открытие кафедры технологии изделий из кожи при Московском химико-технологическом университете (ныне РХТУ им. Менделеева) в 1916 году.

В 1930 году кафедра была преобразована в Московский политехнологический институт кожевенной промышленности. Первым директором института стал Николай Владимирович Чернов.

В 1937 году институт был преобразован в Московский технологический институт лёгкой промышленности и просуществовал под этим названием до 1992 года. С 1992 по 1999 годы назывался Московской государственной академией лёгкой промышленности. В 1998 году в рамках академии был образован Институт социальной инженерии, а в 1999 году был открыт Институт дизайна. В 2002 году Московская государственная академия лёгкой промышленности была преобразована в Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ).

В 2011 году университет образовал колледж МГУДТ. Специальности: Дизайн костюма, Дизайн среды, Промышленный дизайн. Специализации: Дизайн аксессуаров (в рамках квалификации «дизайн костюма»).

В 2012 году реорганизован путём присоединения к нему в качестве структурного подразделения МГТУ им. А. Н. Косыгина.

В 2015 году реорганизован путём присоединения к нему в качестве структурного подразделения Государственной классической академии имени Маймонида и Государственной академии славянской культуры.

В 2016 году переименован в Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

Факультеты 
 Текстильный институт
 Технологический институт лёгкой промышленности
 Институт химических технологий промышленной экологии
 Институт мехатроники и робототехники
 Институт информационных технологий и цифровой трансформации
 Институт экономики и менеджмента
 Институт социальной инженерии
 Институт дизайна
 Институт искусств
 Институт славянской культуры
 Институт "Академия имени Маймонида"
 Гимназия РГУ им. А. Н. Косыгина
 Колледж РГУ им. А. Н. Косыгина

Филиалы 
Филиал в г. Новосибирске — Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»; 

Филиал в г. Твери — Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» в г. Твери.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РГУ имени А. Н. Косыгина

Университеты Москвы
Высшие технические учебные заведения России
Здания и сооружения Космодамианской набережной
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)